Пула́н-Пузо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 8 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 275 осіб у працездатному віці (15-64 років) 208 були активні, 67 — неактивні (показник активності 75,6%, у 1999 році було 73,0%). З 208 активних працювало 190 осіб (105 чоловіків та 85 жінок), безробітних було 18 (5 чоловіків та 13 жінок). Серед 67 неактивних 21 особа була учнем чи студентом, 20 — пенсіонерами, 26 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 162 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 422,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пулан-Пузоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн